Das 3×3-Basketballturnier der Frauen bei den Commonwealth Games 2022 fand vom 29. Juli bis 2. August 2022 in Smithfield statt. Im Finale konnte sich Kanada mit 14:13 gegen England durchsetzen.

Kader

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Medaillengewinnerinnen

Weblinks 
 Basketball auf der Homepage der Commonwealth Games

Basketballveranstaltung 2022
3x3BasketballFrauen
Sportveranstaltung in Birmingham
Basketball (England)
Frauenbasketballwettbewerb
2022
Basketballwettbewerb im Vereinigten Königreich